Terminal hace referencia a varios artículos:

Transporte colectivo
En cualquier transporte público, al sitio de llegada o salida de la línea:
Terminal aeroportuaria, da a los pasajeros acceso a los vuelos desde los medios de transporte terrestres, como vehículos particulares, trenes o el metro;
Estación de autobús, estación de ferrocarril o metro; por ejemplo, a Terminal, una estación intermedia del sistema de transporte masivo Transmilenio, en Bogotá, Colombia, o a las estaciones terminales de las líneas del Metro de la Ciudad de México;
Puerto, espacio físico de una determinada compañía para la transferencia de cargas con la embarcación;

Electrónica e informática
En teoría de circuitos, a un punto (no necesariamente físico) donde pueden hacerse conexiones a una red; por extensión y en términos físicos, a una patilla o pin de un componente;
Terminal (electrónica), extremo de un conductor que facilita su conexión con un aparato.
Terminal (informática), dispositivo de hardware (una máquina que incluye teclado y pantalla) usado para introducir (input) u obtener (output) y mostrar datos después de procesados; por extensión, a la línea de comandos, el software que habitualmente se asociaba a estos terminales;
específicamente, Terminal (macOS) o Terminal.app, emulador de terminal que incluye el sistema operativo macOS creado por Apple;

Medicina
Paciente terminal cuyo estado de salud es muy grave y se considera irreversible;

Literatura
Terminal (novela), del médico estadounidense Robin Cook;

Geografía
Terminal (Asunción), barrio en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay;

Anatomía
Aquella estructura que se encuentra al final o en el extremo de otra; generalmente la estructura de referencia es de forma longitudinal (véase, por ejemplo, vaso sanguíneo, nervio, vaso linfático, dedo);
en particular, al nervio terminal, que se halla en la parte inferior del lóbulo frontal del encéfalo;

Botánica
Aquello que está en el extremo de cualquier parte de la planta (véase hoja);

Filosofía
Estado de un ser cuando se halla próximo a su fin ontológico;

Química
Extremo N-terminal o C-terminal, extremos amino o carboxilo, respectivamente, de la estructura de los péptidos o polipéptidos o proteínas.

Además 
 Terminal, es el tercer álbum de la banda noruega Ancestral Legacy.